CGD (Compagnia Generale del Disco) – casa discografica italiana
 CGD (Caixa Geral de Depósitos)– banca portoghese
 CGD (Center for Global Development) – think tank con sede a Washington
 CGD (chronic granulomatous disease, malattia granulomatosa cronica) – rara malattia genetica del sistema immunitario
 CGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Changde in Cina
 CGD – targa d'immatricolazione polacca del distretto di Golub-Dobrzyń